Aura ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen und liegt im Bistum Würzburg. 

Dies ist eine Liste der römisch-katholischen Pfarrer in Aura seit Gründung der Pfarrei im Jahr 1669.

Geschichte 
Solange das Kloster Aura bestand, gab es im Ort keine Pfarrei. Die Pfarrei Aura wurde im Jahr 1669 durch Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn gegründet. Damit endete die seelsorgliche Betreuung der Gemeinde vom Nachbarort Euerdorf aus, die seit der Auflösung des Klosters Aura im Jahr 1564 gegeben war.

Pfarrer der Pfarrei

Literatur 
 Rudolf Rohr: Die Pfarrer von Aura 1669–2008. In: Monika Schaupp: Aura an der Saale 1108–2008, Aura 2008, S. 86–87

Einzelnachweise 

!
Aura an der Saale
Aura an der Saale
Aura
!Aura
!Aura